

Geografia
Sena, comune boliviano nel dipartimento di Pando
Sena, comune spagnolo nell'Aragona
Sena, comune thailandese in provincia di Ayutthaya
Sena de Luna, comune spagnolo in Castiglia e León
Sena gallica, antico nome di Senigallia
Sena Iulia, nucleo romano della città di Siena
Sena Madureira, comune del Brasile nello Stato dell'Acre
Seňa, comune della Slovacchia nel distretto di Košice-okolie

Persone

Cognomi
Dominic Sena, regista statunitense
Hideaki Sena, scrittore giapponese
Léo Sena, calciatore brasiliano
Sabrina Sena, tiratrice italiana
Wesley Sena, cestista brasiliano

Nomi
Sena Irie, pugile donna giapponese
Sena Pavetić, cestista croata

Altro
Sena, etnia del Mozambico
Sena, genere di farfalle della famiglia lasiocampidae
Seña, vino cileno

Pagine correlate
 De Sena